Lill-Vallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Vallsjön, Dalarna, sjö i Mora kommun och Älvdalens kommun,  (12,5 ha)
Lill-Vallsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (74,7 ha)
Lill-Vallsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (40,4 ha)

Se även
Vallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn